Casper (Wyoming), een stad in de Verenigde Staten
Casper het vriendelijke spookje, een personage uit verschillende strips en tekenfilmpjes.
Casper (film), een film uit 1995 gebaseerd op dit personage.
Casper (voornaam), een jongensnaam
Casper en Hobbes, de Nederlandse titel van de Amerikaanse stripreeks "Calvin and Hobbes"

Personen met de achternaam Casper
Billy Casper, Amerikaans golfer en golfbaanontwerper
Jimmy Casper, Frans wielrenner

Zie ook
Caspar (doorverwijspagina)